Ozon je lahko:
 Ozon, molekula
 Ozon, Ardèche
 Ozon, Hautes-Pyrénées
 François Ozon
 ozon.ru
 Ozon Radio (razločitev)
 Obóz Zjednoczenia Narodowego
 Titus Ozon